Меттьюз або Меттьюс () — англомовне прізвище, а також похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Адам Меттьюз (1992) — валлійський футболіст
 Деніз Катріна Меттьюз (Веніті) (); 1959—2016) — — канадська співачка, актриса і модель.
 Кен Метьюз (); 1934—2019) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1964).
 Стенлі Метьюз (1915—2000) — англійський футболіст

Топонім

Меттьюс — місто, штат Індіана
 Меттьюс — місто, штат Міссурі
 Меттьюс — місто, штат Північна Кароліна
 Меттьюс — переписна місцевість, штат Джорджія

Див. також 
 Метьюс

Прізвища